Olof Andersson eller Olof Anderson kan syfta på bland andra:

Olof Andersson i Sjököp (1763–1842), svensk lantbrukare och riksdagsman
Olof Andersson i Lyckorna (1839–1912), svensk lantbrukare och riksdagsman
Olof Anderson i Hasselbol (1842–1932), svensk lantbrukare och riksdagsman 
Olof Andersson i Höör (1875–1938), svensk socialdemokratisk riksdagsman
Olof Andersson i Malmö (1887–1961), svensk socialdemokratisk riksdagsman 
Olof Andersson (död 1622), Stockholms borgmästare
Olof Andersson (1824–1872), svensk hemmansägare och spelman (klarinettist), far till violinisten Olof Bull
Olof Andersson (1850–1930), svensk köpman och kommunalpolitiker
Olof Andersson (1884–1952), svensk konstnär
Olof Andersson (1884–1958), svensk direktör inom filmindustrin
Olof Andersson (spelman) (1884–1964), svensk spelman
Olof Herman Andersson (1859–1907), svensk romanist
Olof Andersson Silfverlood (omkring 1584–1676), svensk militär och adelsman
Olof Andersson (1905–1997), lingvist, tog sig senare namnet Olof Arngart

Se även
Olle Andersson, flera personer
Olov Andersson (född 1942), svensk militär
Olaus Andreæ, flera personer